«Ли́псия» () — универсальный каталог почтовых марок стран мира. Издавался с 1950 по 1990 год на немецком языке в Германской Демократической Республике (ГДР), в Лейпциге.

Предыстория 
Предшественником семейства каталогов «Липсия» было издание «Каталог братьев Зенф» фирмы братьев Луиса и Рихарда Зенф — каталог знаков почтовой оплаты всех стран мира, издававшийся ими с 1892 по 1944 год в Лейпциге и бывший многие годы одним из наиболее популярных у филателистов в странах Европы. До 1920 года каталог Зенфа включал и описание цельных вещей.

После Второй мировой войны немецкоязычный филателистический мир оказался расколот в связи с начавшейся холодной войной и по её разломам. На Западе на первые позиции вышел швейцарский «Цумштейн», а спустя некоторое время восстановил и упрочил свой авторитет и издаваемый в Федеративной республике Германия «Михель», первоначальная популярность которого пришлась на межвоенный период.

Однако доступ к «капиталистическим» каталогам почтовых марок из-за «железного занавеса» был, в основном, закрыт. Альтернативой последним и стала «Липсия».

История 
 — латинское наименование Лейпцига (на титульном листе многих выходивших в этом городе книг указывалось  — «в Лейпциге»). С 1950 года в этом городе местный Библиографический институт приступил к выпуску каталога под таким названием. Со временем «Липсия» обрела статус единственного полноценного универсального филателистического каталога в странах социалистического мира, включая Советский Союз. Определённым авторитетом «Липсия» обладала и на Западе, куда попадала также в ограниченном количестве.

Благодаря её концепции каждый изданный том фактически представлял собой не просто справочник, а иллюстрированный рассказ о филателии того или иного региона, времени, тематике, сопровождаемый статьями признанных специалистов, экспертов. Объединение Германии в 1990 году оказалось для «Липсии» фатальным: выпуск каталогов был прекращён.

В наше время под этой маркой лишь проводятся филателистические выставки в Лейпциге, не имеющие юридического отношения к гэдээровскому каталогу.

Структура 
Основным томом «Липсии» был каталог почтовых эмиссий Восточной и Западной Германии, разделённый на несколько частей: выпуски германских государств и объединённой Германии до 1932 года включительно, затем эмиссии оккупационных зон Германии (советской, американской, британской и французской) 1945—1949 годов, а далее — ГДР, Западного Берлина и ФРГ.

Отдельными томами раз в несколько лет выходили каталоги  и других регионов планеты (Ближний Восток, Иран, Индия, Америка и др.), к каждому из них ежегодно выпускались «Дополнения и поправки». В целом такой подход во многом дублировал каталог «Михель», однако «Липсия» по принципиальным соображениям опускала все выпуски Третьего рейха. Вадим Цыпленков в книге «Моя филателия» в связи с этим вспоминает:

Несмотря на тщательную классификацию марок, их расценки в «Липсии», в отличие от «Михеля», трактовались достаточно условно. Однако «Липсия», как правило, гораздо подробнее информировала читателя не только о филателистических аспектах марки (включая разновидности, сферу применения, имена художников и гравёров, названия типографий и проч.), но и о её содержании, стремясь придать филателии познавательное и воспитательное значение. Гэдээровский каталог хорошо разрабатывал и подробно описывал сюжеты марок, включая краткие биографические сведения о политиках, учёных, деятелях культуры, давал точные латинские названия животных и растений и проч. Описанию в нём марок каждой страны предшествовал краткий очерк о её истории, экономике и культуре.

В каталогах «Липсии», как и в «Михеле», приводились репродукции всех марок серий, а не только по одному примеру, как это практикуют их французские и американские аналоги. Большинство изданий семейства «Липсии» имело мягкий переплёт, формат A5 и, с конца 1960-х годов, иллюстрации (с конца 1970-х — в цвете).

Тематические каталоги 
С 1962 года «Липсия» стала издаваться ежегодно — и не только в Лейпциге, но и в Берлине. Кроме почтовых марок, ею были каталогизированы и цельные вещи ГДР. С 1972 года издательство «Транспресс» под той же торговой маркой стало выпускать и тома-монографии по популярным видам филателистического коллекционирования («Аэрофилателия», «Космос», «Фауна», «Спорт» и др.).

«Липсия», таким образом, творчески развила заданный вектор и стала идейной предшественницей испанского «Домфила», созданного с подобной концепцией лишь в 1988 году. В тематических изданиях «Липсии» уделялось внимание не только соответствующим почтовым маркам, но и штемпелям и гашениям, целым и цельным вещам. Вот как описывает один из таких выпусков Евгений Сашенков в своей книге «Почтовые сувениры космической эры»:

Руководство 
Во второй половине 1970-х годов руководителем редакции каталога «Липсия» был Гюнтер Шпаршу.

См. также

Примечания

Литература 

  
  
 
  

Каталоги почтовых марок
Печатные издания, возникшие в 1950 году
Печатные издания, закрытые в 1990 году
Издательства Германии